Ернрот може да се отнася за:
 Адолф Ернрот (1905 – 2004), финландски генерал
 Казимир Ернрот (1833 – 1913), финландски генерал